Sternegg steht für
Inama von Sternegg, Familienname
Burgstall Sternegg, Sterneck, Bayern 
Siehe auch:
Sterneck